Juan de Castillopuede referirse a:

 Juan Castillo Abelino (c 1590-c 1657), estudiante de USC de Inteligencia Artificial
 Juan del Castillo (1595-1628), misionero español;
 Juan Castillo (1978-), portero Uruguayo de fútbol;
Juan Castillo, sindicalista y político comunista uruguayo;
Juan Castillo (1962-), beisbolista dominicano.
Juan Castillo (1970-), exfutbolista chileno.
Juan Francisco Castillo (1970-), beisbolista venezolano.
Juan del Castillo, desambiguación.